Avantasia (Авантазия) — немецкий музыкальный проект в жанре пауэр-метал, созданный Тобиасом Замметом, вокалистом группы Edguy. Avantasia постоянно записывает концептуальные альбомы с участием множества вокалистов и музыкантов из других групп.

Название Avantasia проект получил в честь сказочной страны из одноимённой рок-оперы, выпущенной Замметом в 2001 году. Это слово появилось при слиянии слов «Авалон» и «фантазия» и, по словам Тобиаса, означает «мир, недоступный человеческому воображению».

История 
В 2001 году Тобиас Заммет с приглашёнными музыкантами записал рок-оперу под названием Avantasia. Опера вышла на двух дисках 2001 и 2002 года выпуска соответственно.

Спустя семь лет Заммет решил создать постоянный сольный проект и для его названия взял название своей оперы Avantasia. Новая Avantasia выпустила в 2008 году два сингла «Carry me Over» и «Lost in Space», а также полноформатный альбом The Scarecrow.

3 апреля 2010 вышли сразу два полноформатных альбома: The Wicked Symphony и Angel of Babylon. По словам Заммета, работа над этой, самой эпической, главой истории группы началась ещё в 2006 году. В записи приняли участие такие музыканты как Клаус Майне (Scorpions), Тим «Ripper» Оуэнс (Judas Priest, Yngwie Malmsteen, Iced Earth), Эрик Сингер (Kiss, Alice Cooper), Михаэль Киске (экс-Helloween), Йорн Ланде (Masterplan, Ark, Millenium), Боб Кэтли (Magnum), Феликс Бонке (Edguy), Алекс Хольцварт (Rhapsody of Fire, Sieges Even), Рассел Аллен (Symphony X), Йенс Йоханссон (Stratovarius, Dio, Yngwie Malmsteen), Андрэ Матос (Angra, Shaaman, Viper), Брюс Кулик (Kiss, Grand Funk Railroad).

Тобиас Заммет: «Я, конечно, всегда трудился на совесть, но на этот раз превзошёл самого себя. Новая глава истории Avantasia слишком грандиозна и слишком амбициозна, чтобы втиснуться в один альбом. Я работал над ней долгие годы — и, честно говоря, с трудом уложился в два диска. Впрочем, учитывая плачевное состояние звукозаписывающей индустрии и давление Интернета, думаю, уже в ближайшем будущем очень немногие музыканты смогут позволить себе тратить безумные деньги на запись и выпуск релизов. Мои грандиозные амбиции также придётся поубавить, равно как и бюджет записей. Я уже не смогу приглашать столько гостей, записывать оркестровки, хоры и прочее. Так что на этих альбомах я постарался выложиться по полной. Мало ли, что там дальше…»

6 августа 2012 года на официальном сайте Avantasia было объявлено о работе над новым студийным альбомом. По словам Заммета это будет классическая фэнтезийная рок/метал-опера, концепция которой, однако, создавалась под впечатлением от событий в современном мире и обществе. Альбом будет называться The Mystery of Time, а его выход запланирован на март 2013 года. В работе над диском заняты Ронни Аткинс (Pretty Maids), Михаэль Киске (Unisonic, Helloween), Бифф Байфорд (Saxon), Брюс Кулик (Kiss), Рассел Гилбрук (Uriah Heep), Арьен Люкассен (Ayreon), Эрик Мартин (Mr. Big), Джо Линн Тёрнер (Deep Purple, Rainbow, Yngwie Malmsteen) и  (Magnum).

5 августа было объявлено о новом туре 2015 года и новом альбоме.

Ghostlights (2014-16) 
В мае 2014 года в интервью Тобиас намекнул, что The Mystery of Time будет иметь продолжение.

Новый альбом называется Ghostlights и вышел 29 января 2016. В записи альбома приняли участие гитаристы Брюс Кулик и Оливер Хартманн, а также приглашенные вокалисты: Ди Снайдер, Джефф Тейт, Йорн Ланде, Михаэль Киске (Unisonic, Helloween), Шарон ден Адель, Боб Кэтли, Ронни Аткинс, Роберт Мейсон, Марко Хиетала и Херби Лангханса .

Участники

Вокалисты

Инструменталисты

Дискография

Студийные альбомы 
 The Metal Opera
 The Metal Opera Part I — 2001
 The Metal Opera Part II — 2002
 The Wicked Trilogy
 The Scarecrow — 2008
 The Wicked Symphony — 2010
 Angel of Babylon — 2010
 The Mystery of Time — 2013
 Ghostlights — 2016
 Moonglow — 2019
 A Paranormal Evening with the Moonflower Society — 2022

Синглы 
 «Avantasia» — 2001
 «Lost in Space (Radio Promo)» — 2007
 «Lost in Space Part I» — 2007
 «Lost in Space Part II» — 2007
 «Carry me Over» — 2008
 «Dying for an Angel» — 2010
«Mystery of a Blood Rose» — 2015
«The Raven Child» — 2018
«Moonglow» — 2019
«The Inmost Light» — 2022

Сборники 
 The Metal Opera: Pt 1 & 2 – Gold Edition — 2008

Мини-альбомы 
 Elected (Avantasia & Ayreon) — 2008

Концертные альбомы 
 The Flying Opera – Around The World In Twenty Days — 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тобиаса Заммета 
 Информация о мини-альбоме «Elected» на официальном сайте Арьена Лукассена (Ayreon)
 Официальный фан клуб в России https://vk.com/avantasia_official 

Пауэр-метал-группы Германии
Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Исполнители Nuclear Blast